Lust for Life ():
 Lust for Life (альбом Игги Попа) — второй сольный альбом Игги Попа, выпущенный в 1977 году.
 Lust for Life (песня Игги Попа) — заглавный трек и сингл с одноимённого альбома Игги Попа.
 Lust for Life (альбом Ланы Дель Рей) — пятый студийный альбом Ланы Дель Рей, выпущенный в 2017 году.
 Lust for Life (песня Ланы Дель Рей) — заглавный трек с одноимённого альбома Дель Рей.